Юр — діалектна форма імені Юрій.
 Юр- — частина складних слів зі значенням «юридичний».

Топонім

Юр — кишлак у провінції Бадахшан.

Юр — назва верхньої течії річки Уз.

Юр — присілок у складі Уканського сільського поселення Ярського району Удмуртії.
 Юр — річка, права притока Уту.

Юр — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда.
 Юр — муніципалітет у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Східні Піренеї.

Прізвище 

 Юр Віктор Володимирович — директор товариства «Іллінецький цукровий завод» (Вінницька область), заслужений працівник промисловості України.
 Ендрю Юр (1778—1857) — британський економіст.
 Юр Марина Володимирівна ( 1968) — український мистецтвознавець, художник, педагог.
 Мері Юр (1933—1975) — британська актриса.
 Мідж Юр ( 1953) — шотландський музикант, співак і автор пісень.
 Ян Юр ( 1939) — шотландський футболіст і футбольний тренер.

Див. також 
 Юра
 Юрс — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Ар'єж.

Примітки